Un Nègre marron est un descendant d'esclave fugitif et rebelle.
 L’Art noir-marron, un art d'originaire de Guyane française et du Suriname.